Гранаткина — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носители
 Гранаткина, Марина Валентиновна (род. 1937) — советская фигуристка, чемпионка СССР 1952 в парном катании; тётя Т. Гранаткиной.
 Гранаткина, Татьяна Александровна (1907—1998; в замужестве — Толмачёва) — советская фигуристка и тренер, многократная чемпионка СССР (1933—1951) в одиночном и парном катании, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер СССР.